Кишертский автобус — система пригородного пассажирского автотранспорта  Кишертского района Пермского края.

История автобусного транспорта 
Почти что все автобусы эксплуатируются порядка 6—8 лет. В 2013 году был закуплен автобус ПАЗ-32053 на 25 мест, который эксплуатируется на маршруте «Пашево — Кишерть» (через Молёбку).
В связи с уменьшением размера субсидий для МУАП «Кишертскавтотранс» на 1 миллион рублей с 1 января 2015 года введены дополнительные коммерческие рейсы на маршруте «Посад — Сухой Лог — Кишерть», таким образом стоимость проезда от Посада до Кишерти увеличилась на 7 рублей.
С 2015 года пассажирские перевозки в районе осуществляет ИП Немтин Анатолий Данилович. На 01.09.2015 года действует 11 автобусных маршрутов, которые соединяют населенные пункты района с районным центром и железнодорожными станциями . В 2005 году возобновлен один междугородний маршрут Кишерть — Кунгур. (http://www.pandia.ru/text/78/419/83695-19.php)

За 2007 год МУАП «Кишертскавтотранс» перевезено 172,06 тыс. пассажиров, пассажирооборот 2540,72 тыс. пас. км. Средняя дальность поездки 15,4 км. Доходы составили 3832,6 тыс. руб., в том числе доходы от перевозок платных пассажиров 2813,8 тыс. руб. Расходы 4124,5 тыс. руб. Убытки от перевозок составили 2981,8 тыс. руб.(http://www.pandia.ru/text/78/419/83695-19.php)

Пассажирооборот, выполненный автобусами общего пользования за период с 2002 по 2007 гг. существенно не изменился . При этом показатель пассажирооборота достаточно низок, район по данному показателю занимает из года в год одно из последних мест в крае. (http://www.pandia.ru/text/78/419/83695-19.php)

Убыточность работы пассажирского автотранспорта связана с низким уровнем жизни населения, низкой его мобильностью, а также низкой плотностью населения района.(http://www.pandia.ru/text/78/419/83695-19.php). С 1.08.2015 в районе действует новая маршрутная сеть.

Компания-перевозчик 
 До 2015 года - МУАП «Кишертскавтотранс», автопарк расположен по адресу: с. Кишерть, Советская ул., 35Б. Контора находится по адресу: с. Кишерть, Рабочая ул., 12.
 С 2015 года - ИП Немтин Анатолий Данилович. Контора находится по адресу: с. Кишерть, Рабочая ул.,.

Пригородные маршруты

Марки автобусов 

 ПАЗ-32053
 Газель

Ссылки 
 Расписание движения пригородных автобусов 

Автобусные системы России